Dunker steht für:
 Dunker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dunker (Patriziergeschlecht), westfälisches Patriziergeschlecht
 Dunker (Hunderasse), norwegische Hunderasse

Siehe auch:
 Duncker